ВК может означать:
 «ВКонтакте» — российская социальная сеть.
 «Весёлые картинки» — детский юмористический журнал.
 «Властелин колец» — роман-эпопея в жанре фэнтези английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.
 Военный комиссариат — орган местного военного управления.
 «Вятский край» — газета в Кировской области.
 Волейбольный клуб — спортивная организация (спортивное общество), участвующая в соревнованиях по волейболу. 
  — обозначение клавиши ввода на клавиатурах некоторых советских компьютеров (от слов «возврат каретки»).
 BK (написано латиницей, читается бэ-ка) — бацилла Коха; то же, что микобактерия туберкулёза.

См. также 
 VK (значения)
 ВЭКА — тип вагонов метрополитена
 VKO — аэропорт Внуково
 Vc — файловый менеджер Volkov Commander
 vc.ru — интернет-издание